Sainte-Austreberthe kan syfta på:
 Sainte-Austreberthe, Pas-de-Calais
 Sainte-Austreberthe, Seine-Maritime